Forceps (lat. für „Zange“) ist

 die Fachbezeichnung für eine medizinische Zange
 die Kurzbezeichnung für eine Geburtszange
 als Forceps frontalis (minor) und Forceps occipitalis (major) ein Teil des Corpus callosum